Matjaž Kek, (Maribor, 9 de setembro de 1961) é um ex-futebolista esloveno e atual treinador de futebol. foi técnico da Seleção Eslovena de Futebol.

Carreira 
Kek treinou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Nascidos em 1961
Naturais de Maribor
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do NK Maribor
Futebolistas do Grazer AK
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Treinadores de futebol da Eslovénia
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Treinadores da Seleção Eslovena de Futebol
Treinadores do Ittihad FC
Treinadores do HNK Rijeka